

Informatica 
 Shindig – software

Televisione 
 Shindig! – varietà statunitense
 Topolino ballerino (The Shindig) – cortometraggio del 1930 diretto da Walt Disney
 Bon-ton pericoloso (Shindig) – episodio della serie televisiva Firefly